In 1912/13 werd het tiende Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

Askania Forst werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. De club won van Preußen Breslau en Preußen Kattowitz en werd kampioen. Hierdoor plaatste de club zich ook voor de eindronde om de Duitse landstitel en werd in de eerste ronde uitgeschakeld door VfB Leipzig.

1. Klasse

Promotie/Degradatie play-off
Omdat de competitie naderhand uitgebreid werd met één club moest Alemannia Cottbus uiteindelijk niet degraderen.

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1912/13